Refém — condição de quem fica em poder de outra pessoa ou situação

Filmes
Hostage (2005), com Bruce Willis e Kevin Pollak, chamada de Refém no Brasil e Reféns em Portugal
Trespass (filme de 2011), com Nicolas Cage e Nicole Kidman, rebatizada de Reféns no Brasil
Captive, suspense com Kate Mara, traduzido no Brasil como Refém

Outros usos
 Refém (canção de Dilsinho)
 Refém (canção de Gusttavo Lima)
 Hostages (telessérie), conhecida como Reféns no Brasil

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema